

События 
 1020-1014 год до н. э. — правление Ашшур-нирари IV, царя Ассирийского
 1015 год до н. э. — умер циский Тай-гун (Ван) (данные «Гу бэнь чжу шу цзи нянь» 4.3.1), ему наследовал Дин-гун (Люй Цзи). По «Ши цзи», Тай-гун прожил «по-видимому, более ста лет».
 1013 год до н. э. — Ашшур-раби II сменяет отца как царь Ассирийский;
 1012 год до н. э. — Давид стал царём народа Израиля, после смерти предыдущего царя Саула;
 1010 год до н. э. — родился Соломон, будущий еврейский царь.
 Умер Самуил.

См. также

Примечания 

1010-е годы до н. э.